de Engelse naam voor de Grote Oceaan
 Pacific (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Pacific (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Pacific (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Pacific (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Pacific Rim, een aanduiding voor de landen die grenzen aan de Grote Oceaan
 The Pacific, een dramaserie over de Tweede Wereldoorlog
 Pacific (schip, 1849), een Amerikaanse passagiersschip dat zonk in 1856
 SS Pacific (1851), een Amerikaans passagiersschip dat zonk in 1875
 SS Pacific Redwood, een Amerikaans vrachtschip uit 1818
 Pacific Racing, voormalig autoraceteam
 Pacific (locomotief), een type stoomlocomotief
 Pacific 231, een muziekwerk van Arthur Honegger